Michal Pivoňka, češki hokejist, * 26. januar 1966, Kladno, Češka.

Pivoňka je kariero začel v klubu Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi. Leta 1984 ga je na NHL naboru kot 59. izbral klub Washington Capitals, za katerega je zaigral v sezoni 1986/87. V klubu je ostal trinajst zaporednih sezon, skupno pa je v ligi NHL odigral 825 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 181 golov in 418 podaj, ter 95 tekem končnice, na katerih je dosegel 19 golov in 36 podaj.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate medalje, sam pa je dosegel po dva gola in podaji na dvajsetih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 4
| 5
| 9
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 33
| 8
| 11
| 19
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 42
| 5
| 13
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 86/87
|
| 73
| 18
| 25
| 43
|
| 41
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 87/88
|
| 71
| 11
| 23
| 34
| +1
| 28
|
| 14
| 4
| 9
| 13
| +7
| 4
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 88/89
|
| 52
| 8
| 19
| 27
| +9
| 30
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 88/89
|
| 31
| 12
| 24
| 36
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 89/90
|
| 77
| 25
| 39
| 64
| -7
| 54
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| +1
| 6
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 90/91
|
| 79
| 20
| 50
| 70
| +3
| 34
|
| 11
| 2
| 3
| 5
| -6
| 8
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 23
| 57
| 80
| +10
| 47
|
| 7
| 1
| 5
| 6
| +4
| 13
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 92/93
|
| 69
| 21
| 53
| 74
| +14
| 66
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 93/94
|
| 82
| 14
| 36
| 50
| +2
| 38
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| 0
| 4
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 94/95
|
| 46
| 10
| 23
| 33
| +3
| 50
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| +2
| 21
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 95/96
|
| 7
| 1
| 9
| 10
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 95/96
|
| 73
| 16
| 65
| 81
| +18
| 36
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| +1
| 18
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 96/97
|
| 54
| 7
| 16
| 23
| -15
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
|
| 33
| 3
| 6
| 9
| +5
| 20
|
| 13
| 0
| 3
| 3
| +5
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 98/99
|
| 36
| 5
| 6
| 11
| -6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 99/00
|
| 52
| 16
| 34
| 50
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1027
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | 524
| bgcolor="#7FFF00" | 758
| bgcolor="#7FFF00" | +37
| bgcolor="#7FFF00" | 618
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 86
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Baltimore Skipjacks
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Kansas City Blades